Список театральных работ Леона Бакста включает хронологическое перечисление работ Леона Бакста для театра. Это как работы над полным художественным оформлением спектаклей, так и отдельные костюмы (обычно ведущих солистов) для постановок, в целом оформленных другими художниками, а также эскиз театрального занавеса.

В основу списка положен тематический раздел в монографии И. Н. Пружан «Бакст» (М, 1975). Работы для «Русских сезонов» выделены желтым, для Иды Рубинштейн — розовым, неосуществленные постановки — серым. Бакст неоднократно работал над возобновленными спектаклями: в случае, если постановку невозможно проиллюстрировать хронологически верной иллюстрацией, использован аналог из предшествующей или последующей одноименной работы.

Список работ

Литература 
 Пружан И. Н. Лев Самойлович Бакст. — , 1975.

Местонахождение работ: список сокращений 
 1954 — согласно каталогу произведений Бакста 1954 года

 русские музеи:
 ГРМ — Государственный Русский музей
 ГТГ — Государственная Третьяковская галерея
 ЛТМ — Санкт-Петербургский Государственный музей театрального и музыкального искусства
 ЦТМ — Театральный музей им. А. А. Бахрушина (Москва)
 иностранные музеи:
  Балтимор — Эвергрин Хаус (Балтимор) / Evergreen Museum & Library
  Ведингтон — Галерея Ведингтона (Лондон) / Waddington Custot Galleries 
  Коннектикут (он же как «Хартфорд») — Атенеум (Коннектикут) / Wadsworth Atheneum
  Купер — Купер Юнион музей (Нью-Йорк) / Cooper–Hewitt, Smithsonian Design Museum
  Кэмбридж — библиотека Гарвардского университета (Кэмбридж) / Harvard Library
  Линкольн-центр — коллекция материалов по танцу в Линкольн-центре (Нью-Йорк) / Lincoln Center for the Performing Arts
  Метрополитен — Музей Метрополитен (Нью-Йорк)
  MoMA — Нью-Йоркский музей современного искусства
  Страсбург — Музей изобразительного искусства (Страсбург)
  Фицуильям — Музей Фицуильяма (Кембридж)
  Хаттон — галерея Леонарда Хаттона (Нью-Йорк) / Leonard Hutton Galleries
  Эшмолиан — Музей Ашмола (Оксфорд)
  Les Arts Décoratifs — Музей декоративного искусства (Париж)
  Musée national — Государственный музей современного искусства (Париж)
  Theatre Museum — Британский театральный музей (Лондон), закрыт в 2007, ныне V&A Theatre Collections музея Виктории и Альберта
  V&A — Музей Виктории и Альберта (Лондон)

  частные коллекции:
 Астрюк — собрание Г. Астрюка
  Байерли — собрание М. Байерли (Лондон)
  Бакст — собрание А. Бакста (Париж)
  Барсак — собрание М.Барсак (Париж)
 Бару — собрание С. Бару
  Белиц — собрание С. А. Белиц (Париж)
  Берингтон — собрание М. Берингтон (Лондон)
  Бокль — собрание Р. Бокля (Лондон)
  Бомонт — собрание С. У. Бомонта (Лондон)
  Бредли — собрание Р. Е. Бредли (Лондон)
 Гимпел — собрание Р. Гимпел
  Градли — собрание Х. Градли (Лондон)
 Графф — собрание Р. Д. Графф
  Джермен — собрание Д. Джермен (Лондон)
 Жанэ — собрание Ф. де Жанэ
  Зильберштейн — собрание И. С. Зильберштейна (Москва). Коллекция передана в Музей личных коллекций ГМИИ им. А. С. Пушкина.
  Карсавина — собрание Т. Карсавиной (Лондон)
 Катберт — собрание Д. Катберт
  Кер-Даути — собрание Д. Кер-Даути (Ноттингем)
  Коатс — собрание Д. Коатс (Нью-Йорк)
 Колон — собрание Колон
  Константинович — собрание М. Константинович (Париж); позднее — собрание семьи Константинович
  Кохно — собрание Б. Кохно (Париж)

  частные коллекции:
  Лесдан — собрание Д. Лесдан (Лондон)
  Лифарь — собрание С. Лифаря (Париж)
  Лобанов-Ростовский — собрание Н. Д. Лобанова-Ростовского (Нью-Йорк). Коллекция частично передана в Музей личных коллекций ГМИИ им. А. С. Пушкина, основной массив — в Санкт-Петербургский Государственный музей театрального и музыкального искусства.
  Логен — собрание П. Логен (Лондон)
 Мертен — собрание Мертен
 Мишо — собрание  П. Мишо
  Никола — собрание Б. Никола (Париж)
 Д. Ротшильд — собрание Д. А. Ротшильда
  Г. Ротшильд — собрание Г. Ротшильд (Нью-Йорк)
 Сноумен — собрание Е. Сноумен
  Тобин — собрание Р.-Л. Б. Тобина (Сан-Антонио)
  Уейк — собрание П. Уейк (Нортгемптон)
  Хаскел — собрание А. Хаскела (Лондон)
  Хейвмейер — собрание Ф. К. Хейвмейр (Нью-Йорк)
  Хивит — Е. Д. Хивит (Нью-Йорк)
 Хопкинсон — собрание С. Хопкинсона
 Энслегер — собрание Д. Энслегера
 корпоративные коллекции:
  Белгазпромбанк — Корпоративная коллекция Белгазпромбанка (Минск)

Примечания

Ссылки 

Списки:Театр
Леон Бакст